El término Crawford puede referirse a:

Personas 
 Daniel J. Crawford, botánico estadounidense.
 Jack Crawford, un tenista australiano.
 Adair Crawford, un químico irlandés.
 Joan Crawford, una actriz estadounidense.
 Cindy Crawford, una modelo estadounidense.
 Victoria Crawford, una modelo estadounidense.
 Joe Crawford, un árbitro estadounidense.
 Sam Crawford, un jugador de béisbol estadounidense.
 Chace Crawford, un actor estadounidense.

Geografía

Localidades 
 Crawford (Nebraska)
 Crawford (Nueva York)
 Municipio de Crawford (condado de Clinton, Pensilvania)
 Crawford (Texas)
 Crawford (Colorado)
 Crawford (Georgia)
 Municipio de Crawford (condado de Currituck, Carolina del Norte)

Condados de Estados Unidos 
 Condado de Crawford (Pensilvania)
 Condado de Crawford (Arkansas)
 Condado de Crawford (Kansas)
 Condado de Crawford (Wisconsin)
 Condado de Crawford (Illinois)
 Condado de Crawford (Iowa)
 Condado de Crawford (Ohio)
 Condado de Crawford (Misuri)
 Condado de Crawford (Indiana)
 Condado de Crawford (Míchigan)
 Condado de Crawford (Georgia)